Gibbons může být:

 Orlando Gibbons († 1625) – anglický hudební skladatel a varhaník
 Billy Gibbons (* 1949) – americký zpěvák a kytarista
 Joe Gibbons (* 1953) – americký filmový režisér
 Gemma Gibbonsová (* 1987) – americká judistka

Externí odkazy